Бідняк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бідняк Григорій Прокопович (21 березня 1933) — український поет, Заслужений працівник культури України.
 Бідняк Іван Олександрович (1985) — український спортсмен, спеціалізується в кульовій стрільбі, майстер спорту.
 Бідняк Микола Петрович (1930–2000) — український художник,

Українські прізвища